James Van Alen peut désigner :

  (1772-1822), homme politique américain de l'État de New York ;
  (1819-1886), brigadier général américain durant la Guerre de sécession ;
  (1848-1923), sportif et homme politique américain.

Jimmy Van Alen peut désigner :
 Jimmy Van Alen (1902-1991), mécène américain dans le domaine du tennis.